Wilder Wein steht für:

 Wilde Weinrebe (Vitis vinifera subsp. sylvestris), Verwandte des Kulturweins
 Dreispitzige Jungfernrebe (Parthenocissus tricuspidata)
 Selbstkletternde Jungfernrebe (Parthenocissus quinquefolia)
 Gewöhnliche Jungfernrebe (Parthenocissus inserta)
 verwilderte Sämlinge und Ausläufer (Wildlinge) des Weinstocks im Weinbau, siehe Edle Weinrebe 
 verwilderte, kletternde Unterlagen für die Jungfernreben im Gartenbau, siehe Weinreben

sowie:
 ein Lied der deutschen Rockband Rammstein vom Album Raritäten (1994–2012)
Siehe auch:
 Roter Wilder Wein